Die Qualifikation für die elfte und bislang letzte Ausgabe des USTA Challenger of Oklahoma fand im September 2011 statt. Ermittelt wurden vier Einzelspieler und ein Doppel, die sich für das Hauptfeld des Tennisturniers in Tulsa qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierdraw Qualifikation Einzel (englisch)
 Turnierdraw Qualifikation Doppel (englisch)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Tulsa